Dimitris (Δημήτριος) je starověké řecké mužské jméno. Pochází ze jména bohyně Démétér (Δήμητρα) a znamená „věřící bůh“.

Jmeniny má 26. října, v tento den se v Soluni nepracuje.
 
V současné době je Dimitrios třetí nejčastější řecké jméno s podílem cca 3,92 %. Počet výskytů jména Dimitrios nebo Dimitris je v roce 2019 v České republice 107.

Nositelé jména Dimitris 
 Dimitris Diamantidis (* 1980) – řecký fotbalista 
 Dimitris Harissiadis (1911–1993) – řecký fotograf 
 Dimitris Christofias (1946–2019) – bývalý prezident Kyperské republiky 
 Dimitris Lyacos (* 1966) – řecký básník a dramatik 
 Dimitris Papadimos (1918–1994) – řecký fotograf 
 Dimitris Salpingid (* 1981) – bývalý řecký fotbalový útočník 
 Dimitris Saravakos (* 1961) – bývalý řecký fotbalista

Externí odkazy 
Nasejmena.cz

Mužská jména
Mužská jména řeckého původu